Mind Control (controllo mentale in lingua inglese) può significare:

Musica
 Mind Control – album dei Genocide Organ del 1995
 Mind Control – album di Canibus del 2005
 Mind Control – album di Stephen Marley del 2007
 Mind Control – album dei Tantric del 2009
 Mind Control – album degli Uncle Acid & the Deadbeats del 2013

Altro
 Mind Control – videogioco del 1984